

Persone
 Ann Meyers, coniugata Drysdale (1955) – ex cestista, dirigente sportivo e giornalista statunitense
 Anne Akiko Meyers (1970) – violinista statunitense
 Dave Meyers (1953-2015) – ex cestista statunitense
 Dave Meyers – regista statunitense
 Elana Meyers-Taylor (1984) – bobbista statunitense
 Heather Meyers (1989) – ex pallavolista statunitense
 Jan Meyers, propr. Janice Lenore Meyers, nata Crilly (1928) – politica statunitense
 John Meyers (1880-1975) – pallanuotista e nuotatore statunitense
 Jonathan Rhys-Meyers, all'anagrafe Jonathan Michael Francis O'Keeffe (1977) – attore, modello e musicista irlandese
 Krystal Meyers (1988) – cantante statunitense
 Mary Meyers (1946) – ex pattinatrice di velocità su ghiaccio statunitense
 Nancy Meyers (1949) – regista, produttrice cinematografica e sceneggiatrice statunitense
 W. Ray Meyers, o Ray Myers (1889-1956) – attore statunitense del cinema muto
 Seth Meyers (1973) – umorista, sceneggiatore e conduttore televisivo statunitense
 Sidney Meyers (1906-1969) – regista, montatore e musicista statunitense
 Violet Meyers, o Viola Myers (1927) – ex velocista canadese
 William Meyers (1943-2014) – pugile sudafricano

Altro
 Meyers Konversations-Lexikon – enciclopedia universale in tedesco
 Meyers Lake – villaggio degli Stati Uniti d'America nello stato dell'Ohio, contea di Stark
 Meyers Manx – automobile progettata e costruita dalla società di Bruce Meyers

Pagine correlate
 Mike Meyers